

Geografia
Monte Puccio – monte dell'Isola d'Elba

Onomastica
Puccio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Alessio Puccio (1986) – attore e doppiatore italiano, fratello della doppiatrice Veronica
Alex Puccio (1989) – arrampicatrice statunitense
Guido Puccio (1894-1980) – docente, giornalista e scrittore italiano
Marcello Di Puccio (1919-2003) – politico italiano
Salvatore Puccio (1989) – ciclista su strada italiano
Veronica Puccio (1988) – doppiatrice italiana
Vincenzo Puccio (1945-1989) – mafioso italiano

Pagine correlate
Pucci (disambigua)